Тюллен () — кантон во Франции, департамент Изер, регион Рона — Альпы, округ Гренобль. INSEE код кантона — 3825. Граничит с кантонами департамента Изер: Бьевр (3801), Сюд Грезиводан (3823), Вуарон (3829), Ле-Гран-Лан (3808) и Фонтен-Веркор (3807). Высота территории изменяется от 1643 метров (Монто) до 176 метров (Сен-Кантен-сюр-Изер), средняя высота - 348 метров над уровнем моря.

История кантона 
До реформы 2015 года в кантон входило 10 коммун: Тюллен, Монто, Польенас, Сен-Кантен-сюр-Изер, Крас, Ла-Ривьер, Морет, Кенсьё, Сен-Поль-д’Изо и Ватильё, а население составляло 12 944 человек (2011 год).

Коммуны кантона 
В кантон входят 13 коммун, из них главной коммуной является Тюллен.

Примечания 

Кантоны департамента Изер